Краснобогаты́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Краснобогатырская улица — улица в Москве.

Украина 
 Краснобогатырская улица — улица в Днепре.